|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Luxemburg (officieel Fortis Championships) van 2006 vond plaats van 25 september tot en met 1 oktober 2006 in de Luxemburgse hoofdstad Luxemburg. Het was de elfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Kim Clijsters was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Jelena Dementjeva bereikte de kwartfinale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Agnieszka Radwańska.

De ongeplaatste Aljona Bondarenko uit Oekraïne won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vijfde geplaatste Italiaanse Francesca Schiavone in twee sets. Bondarenko wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Lisa Raymond en Samantha Stosur waren het eerste reekshoofd. Al in de openingsronde werden zij uitgeschakeld.

Het als derde geplaatste duo Květa Peschke en Francesca Schiavone won het toernooi. In de finale versloegen zij het als vierde geplaatste koppel Anna-Lena Grönefeld en Liezel Huber in drie sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. De Tsjechische Peschke had daarnaast al vijf eerdere dubbel­speltitels met andere partners; de Italiaanse Schiavone drie.

Kirsten Flipkens en Yanina Wickmayer uit België waren via een wildcard voor het toernooi uitge­nodigd. Zij bereikten de tweede ronde. Ook de Nederlandse Michaëlla Krajicek, met Russin Jelena Dementjeva aan haar zijde, bereikte de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Luxemburg 2006
Luxemburg